Plusieurs fonctions mathématiques sont appelées fonction de Riemann d’après Bernhard Riemann :
 la fonction zêta de Riemann ;
 la fonction thêta de Riemann, une fonction thêta.